Osoby o tym nazwisku:
 Brian Redman – brytyjski kierowca wyścigowy
 George Redman – amerykański perkusista jazzowy
 Jamie Redman – amerykańska wioślarka
 Jim Redman – brytyjski kierowca motocyklowy
 Joshua Redman – amerykański saksofonista jazzowy
 Joyce Redman – irlandzka aktorka filmowa i telewizyjna
 Matt Redman – angielski wokalista i autor piosenek
 Redman (właśc. Reginald Noble) – amerykański raper

Inne:
 (7886) Redman – planetoida z pasa głównego asteroid